Gustav Knak ist der Name folgender Personen:

* Gustav Knak (Theologe) (1806–1878), deutscher evangelischer Theologe 
 Gustav Knak (Kirchenmusiker) (1882–1967), deutscher Kirchenmusiker